Адо́льфо Са́нчес Ва́скес (; 17 сентября 1915 — 8 июля 2011) — мексиканский философ-марксист испанского происхождения.

Эмигрировал из Испании из-за поражения республиканцев в гражданской войне в 1939 году. Профессор Национального автономного университета Мексики (где возглавлял кафедру), член Консультативного совета по наукам при президенте республики. Существенное влияние на его взгляды оказали Кубинская революция и студенческое движение 1960-х, особенно бойня в Тлателолько.

В своих основных работах — «Марксизм и экзистенциализм» (1960), «Эстетические взгляды Маркса» (1965), «Философия практики» (1967), «Эстетика и марксизм» (1970), «Искусство и общество: Эссе по марксистской эстетике» (1973) — рассматривает эволюцию эстетических идей у Маркса, отношение марксизма к искусству (современному в том числе) и место последнего среди различных форм общественного сознания. «Руссо в Мексике (Философия Руссо и идеология независимости)» (1969) и «От социализма научного к социализму утопическому» (1975), «Философия экономики и молодой Маркс» (1982) — исследуются разные аспекты истории идей, в основном марксизма. Помимо философских трудов, оставил поэзию и воспоминания.

Переводы на русский 
Адольфо Санчес Васкес.  Кафкианский персонаж: Йозеф К.

Адольфо Санчес Васкес. Дон Кихот как утопия

Литература 
 Stefan Gandler. Marxismo crítico en México: Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, México, FCE/UNAM/UAQ, 2007
 Stefan Gandler: Critical Marxism in Mexico: Adolfo Sánchez Vázquez and Bolívar Echeverría, Leiden/Boston, Brill Academic Press, 2015. 467 pages. ISBN 978-90-04-22428-5.(Historical Materialism Book Series, ISSN: 1570—1522; vol. 87.)
 Stefan Gandler: Peripherer Marxismus. Kritische Theorie in Mexiko. (Argument Sonderband Neue Folge 270). Argument-Verlag, Hamburg/ Berlin 1999, ISBN 3-88619-270-9.
 (zuerst veröffentlicht unter dem Titel: Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Zur zeitgenössischen Sozialphilosophie in Mexiko. Dissertation, Goethe-Universität Frankfurt am Main 1997)

Примечания 

Философы Испании
Философы Мексики
Коммунисты Испании
Революционеры Испании
Марксисты
Почётные граждане Мадрида
Почётные доктора Университета Буэнос-Айреса